Монто́вты, Монто́втовичи — литовский шляхетский род. Основателем рода был литовский боярин Монтовт герба «Топор» (Montowt, Montold, Montuch; в крещении — Александр) — староста солечницкий в 1422—1435 годах (позднее получил Солечники во владение от великого князя Сигизмунда), в 1440 году — староста эйшишский. Имел четырёх сыновей: Бартоша, Конрада, Михаила и Товтивила.

Михаил (ум. 1486) был старостой луцким в 1463—1477 годах, наместником новогродским в 1482—1484 годах, маршалком господарским в 1482 году и с 1483 года — каштеляном трокским. Другой сын Монтовта — Товтивил (Ян, Иван) — был крайчим литовским в 1481 году.

Сын Михаила Юрий (ум. 1508) был старостой кременецким в 1505—1506 годах, а позже занимал должность воеводы киевского.

Согласно Несецкому (а также Северину Урускому и Юлиушу Островскому), род Монтовтов пользовался собственным вариантом (одмяной) герба «Побог».

Примечания

Литература 
 Semkowicz W. O litewskich rodach bojarskich zbratanych ze szlachtą polską w Horodle r. 1413 // Rocznik Towarzystwa Heraldycznego we Lwowie. — T. 5. — Rok 1920. — Kraków, 1921. — S. 48—49.
 

Дворянские роды Великого княжества Литовского
Дворянство Великого княжества Литовского
Дворянские роды по алфавиту
Шляхетские роды герба Топор
Шляхетские роды герба Побог